Nedre Kvarnsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Nedre Kvarnsjön (Finnerödja socken, Västergötland), sjö i Laxå kommun, 
Nedre Kvarnsjön (Skepplanda socken, Västergötland), sjö i Ale kommun,  (5,27 ha)
Nedre Kvarnsjön, Västmanland, sjö i Skinnskattebergs kommun,  (6,46 ha)
Nedre Kvarnsjön, Ångermanland, sjö i Örnsköldsviks kommun,  (6,42 ha)

Se även
Kvarnsjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn